Sarah Egglestone (født 4. april 1975) er medlem af popgruppen ATC.

Sangere fra Australien